Brugs (dialect), de variant van het Nederlands zoals dat in Brugge gesproken wordt
 Brugs, een voormalige naam van Brugs Tarwebier